Tatary peut désigner en Pologne :

 Tatary, village du powiat de Gołdap, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Tatary, village du powiat de Nidzica, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Tatary, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Tatary, village de la voïvodie de Mazovie
 Tatary, village de la voïvodie de Podlachie